Feindbild — другий альбом німецького рок-гурту Treibhaus.

Треклист

. Kodex
. Besser
. Feindbild
. Hass
. Ewigkeit
. Maschinen
. Radikal
. Retter
. Schmerz
. Flucht
. Herz

Посилання 
 Treibhaus. Feindbild 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Treibhaus
Альбоми німецьких виконавців